Název Jezevčí skála nese více vrcholů a skalních útvarů:

 Jezevčí skála (Křivoklátská vrchovina) (490,5 m) – vrchol v Zbirožské vrchovině, severně od Hředlí v okrese Beroun
 Jezevčí skála (Švihovská vrchovina) (608,6 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jižně od Bzí v okrese Plzeň-jih